Ниже представлен список действующих гражданских аэродромов, аэродромов государственной авиации и взлётно-посадочных площадок Украины. Список составлен на основании данных, приведённых в источниках

Гражданские аэродромы 
В данный список внесены аэродромы, включённые Госавиаслужбой Украины в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины по состоянию на 30 мая 2018 года. Часть аэродромов не используются для выполнения регулярных полётов или пассажирских перевозок

Вертодромы

Аэродромы государственной авиации 

Ниже перечислены аэродромы, на которых дислоцируются авиационные подразделения Вооружённых Сил, Национальной Гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины

Расположение аэродромов

Взлётно-посадочные площадки 

Перечислены взлётно-посадочные площадки, включённые Госавиаслужбой Украины в Журнал учёта и допуска к эксплуатации постоянных взлётно-посадочных площадок Украины по состоянию на 30 мая 2018 года, включая спортивные аэродромы.

См. также 
 Список аэропортов Крыма

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Государственной авиационной службы Украины
 Структура Вооружённых Сил Украины на сайте ukrmilitary.com
 Структура Воздушных сил ВСУ

Украина

Аэро